Der Aufstieg zur K League 1 erfolgt im südkoreanischen Fußball-Ligen-System durch direkten Aufstieg des Bestplatzierten der K League 2 in die K League 1 und durch die Relegation zur K League 1.

Diese Seite listet alle Aufsteiger und Relegationsspiele seit 2013 auf, als die K League 2 gegründet wurde. Die Bedingungen zum Aufstieg wurde im Lauf der Zeit ein wenig verändert. Beispielsweise spielte der Meister der K League Challenge 2013 in der Relegation gegen den Vorletzten. Seit 2014 finden in der K League 2 Play-off-Spiele zwischen dem Zweit- bis Viertplatzierten statt, und der Gewinner spielt in der Relegation.

Relegation zwischen den K-League-Ligen (K League Challenge 2013)

Aufstieg zur K League Classic 2013 
2013 spielte der Meister der K League 2 gegen den Vorletzten der K League 1.

Relegation K League Classic - K League Challenge

|}

Aufstieg und Relegation zwischen den K-League-Ligen (K League Challenge 2014 – 2017)

Aufstieg zur K League Classic 2014 
Der Meister der K League Challenge stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League Classic - K League Challenge

|}

Aufstieg zur K League Classic 2015 
Der Meister der K League Challenge stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League Classic - K League Challenge

|}

Aufstieg zur K League Classic 2016 
Der Meister der K League Challenge stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

 = Der Meister Ansan Mugunghwa FC war nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Zweitplatzierte direkt auf.

Relegation K League Classic - K League Challenge

|}

Aufstieg zur K League Classic 2017 
Der Meister der K League Challenge stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League Classic - K League Challenge

|}

Aufstieg und Relegation zwischen den K-League-Ligen (K League 2 seit 2018)

Aufstieg zur K League 1 2018 
Der Meister der K League 2 stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

 = Der Meister Asan Mugunghwa FC war nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Zweitplatzierte direkt auf.
Relegation K League 1 - K League 2

|}

Aufstieg zur K League 1 2019 
Der Meister der K League 2 stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League 1 - K League 2

|}

Aufstieg zur K League 1 2020 
Der Meister der K League 2 stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League 1 - K League 2

|}

Aufstieg zur K League 1 2021 
Der Meister der K League 2 stieg direkt auf, während die Zweit- bis Viertplatzierten in den Play-off-Spielen um die Relegation spielten.

Direkter Aufsteiger

Relegation K League 1 - K League 2

|}

Einzelnachweise 

Aufstieg
Aufstieg